Загван или Загуан () — город Тунисской Республики, административный центр вилайета Загван. Расположен примерно в 60 км к югу от столицы — города Тунис. Численность населения на 2014 год составляет 20 837 человек.

Климат

Галерея

Примечания 

Города Туниса